Our Town (toneelstuk), een toneelstuk uit 1938
Our Town (1940), een film van Sam Wood
Our Town (2003), een film van James Naughton